Die Gerry Weber Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juni 2018 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die Fever-Tree Championships gespielt, die genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger waren im Einzel Roger Federer, im Doppel Łukasz Kubot und Marcelo Melo.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.983.595 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.116.915 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Juni 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 90 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 76 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Halle (Westf.)